London Electric Railway, companyia històrica de ferrocarril metropolità de Londres, al Regne Unit
 Campionat de França de rugbi a 13 (de l'acrònim en francès de Ligue Elite de Rugby), màxima competició de rugbi a 13 de França
 Llista europea de residus, classificació dels residus establerta per la Unió Europea
 Lunar Electric Rover, projecte de vehicle lunar desenvolupat per la NASA
 Bombeta elèctrica (de l'acrònim en anglès Light-Emitting Resistor), llum elèctrica produïda per incandescència d'un material metàl·lic
 Eficàcia lluminosa de la radiació (del seu nom en anglès Luminous Efficacy of Radiation), relació entre el flux lluminós i el flux radiant en una font de llum
 Límit d'exposició recomanat, límit recomanat per a l'exposició d'un empleat a una substància química o a un agent físic als Estats Units
 Lesió per esforç repetitiu, malaltia professional deguda a activitats excessivament repetitives
 Label Edge Router, encaminador que facilita l'entrada i sortida a una xarxa MPLS
 Ler també és l'abreviatura de la lermontovita, mineral de la classe dels fosfats
 Ler també significa llegir en portuguès
 LER també és una revista literària de Portugal
 Ler també és un déu marí de la mitologia irlandesa